Алаупович () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Алаупович, Марко (1885—1979) — католический прелат, архиепископ Врхбосны.
 Алаупович, Тугомир (1870—1958) — хорватский писатель.